

Codici 
 DEE – codice vettore ICAO di Dixie Airways
 dee – codice ISO 639-3 della lingua dewoin

Geografia 
Dee – fiume del Galles settentrionale e dell'Inghilterra nord-occidentale
Dee – fiume dell'Aberdeenshire, in Scozia
Dee – fiume del Dumfries e del Galloway (Scozia)
Dee – fiume dell'Irlanda
Dee – fiume del Queensland (Australia)
Dee – fiume della Tasmania (Australia)

Persone
Dee – attrice pornografica statunitense

Aisha Dee – attrice australiana
Arthur Dee – medico e alchimista inglese, figlio del più celebre John Dee 
Buffy Dee – attore, cabarettista e batterista statunitense di origine italiana
Don Dee – cestista statunitense
Elliot Dee – rugbista a 15 britannico, internazionale per il Galles
Frances Dee – attrice cinematografica statunitense
Jack Dee – cabarettista, attore e sceneggiatore britannico
Janie Dee – attrice e cantante britannica
John Dee – matematico, geografo, alchimista, astrologo, astronomo e navigatore inglese
Johnny Dee – batterista heavy metal statunitense
Kiki Dee, nome d'arte di Pauline Matthews – cantante britannica
Mikkey Dee – batterista svedese di origine greca
Robert Dee – tennista inglese
Ruby Dee – attrice, poetessa, sceneggiatrice, giornalista e attivista politica statunitense
Sandra Dee – attrice e modella statunitense
Sophie Dee – attrice pornografica britannica

Altro
 Dee – abbreviazione di deerite
Double Dee, precedentemente noti come The Flexus Brothers – gruppo musicale house italiano 
Gemelle Dee-Dee, in inglese Dee-Dee Twins –  personaggi immaginari del film Batman of the Future: Il ritorno del Joker

Note

Pagine correlate
Fiume Dee

Altri progetti